YPS – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Port Hawkesbury (Canada)